Побоковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Побоковичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Побоковичи — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.